Schlüterstraße 45 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Schlüterstraße 45 (Berlin)
 Schlüterstraße 45 in Nuthetal, siehe Liste der Baudenkmale in Nuthetal